Попис становништва општине Сисак по насељеним местима, 1991. 

Општина Сисак

 површина: 1.052 -{km²}-
 бр. становника: 84.348
 бр. насељених места: 105

апсолутна етничка већина

релативна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Сисак
Демографија